Норте — португальська назва.

Топоніми

Ріо-Гранде-ду-Норте — штат

Буенавіста-дель-Норте — муніципалітет.

Пінял-ду-Норте — парафія.

Дель-Норте (округ, Каліфорнія)  

 Норте-Чико (культура), Культура Норте-Чико, Корал або Каральська культура — археологічна культура, що існувала в районі Норте-Чико на північно-центральному узбережжі Перу.
 Бйоко Норте, Провінція Бйоко Норте — друга за населеністю в Екваторіальній Гвінеї.
 Норте-де-Сантандер, Північний Сантандер, або Норте-де-Сантандер (ісп. Norte de Santander) — один з департаментів Колумбії.
 Ріо-Браво-дель-Норте — річка, яка протікає в США та Мексиці.
 Санта-Круз-дель-Норте () — муніципалітет і місто в провінції Гавана на Кубі.

Див. також 
 Норте-Чико (значення)